

Гіббон — місто, штат Міннесота
 Гіббон — місто, штат Небраска

Див. також 
 Едвард Гіббон
 Гібони